6821 Ranevskaya, asteroide della fascia principale
Faina Georgievna Ranevskaja, attrice sovietica
Ljubov' Andreevna Ranevskaja, personaggio del Giardino dei ciliegi di Anton Čechov